Anděl zkázy je název více uměleckých děl:
 Anděl zkázy (film) (El ángel exterminador) – film Luise Buñuela z roku 1962
 Anděl zkázy (opera) (The Exterminating Angel) – opera Thomase Adèse z roku 2016